Change of Heart steht für:

 Change of Heart (Cyndi-Lauper-Lied), Popsong von Cyndi Lauper (1986)
 Change of Heart (John-Carroll-Lied), oscarnominiertes Lied von Jule Styne und Harold Adamson
 Change of Heart, Alternativtitel des oscarnominierten Films Hit Parade of 1943 (1943)